Göran:
 Sven-Göran Eriksson
 Göran Färm
 Göran Persson

Prenume masculine